Студзінський; Студзинський

 Адам Студзінський (1911—2008) — польський католицький священик, домініканець, член Королівського товариства любителів історії та пам'яток м. Кракова, капелан Другого корпусу польських збройних сил на Заході, бригадний генерал Війська Польського.
 Студзінський Андрій Сергійович — полковник Збройних Сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Студзинський Іван Вікентійович (1887—1966) — український радянський хірург і топографоанатом, доктор медицини, професор.
 Студзінський Олександр Броніславович — персонаж п'єси М. Булгакова «Дні Турбіних».

 Станіславув-Студзінський — село в Польщі, в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства.

Див. також 
 Студинський
 Студзинський